Соревнования по метанию копья у мужчин на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, которые прошли 8 и 11 августа 2012 года на Олимпийском стадионе.

Одна из главных сенсаций легкоатлетического турнира на Олимпиаде в Лондоне состоялась в мужском метании копья. Малоизвестный 19-летний Кешорн Уолкотт из Тринидада и Тобаго сумел опередить всех лидеров и выиграть золото с новым национальным рекордом (84,58 м). До 2012 года личным рекордом Уолкотта был результат 75,77 м, в течение 2012 года он сумел прибавить почти 9 метров. Уолкотт с трудом прошёл квалификацию, заняв 10-е место и лишь в последнем броске отправив копьё на 81,75 м. В финале уже во втором броске показал 84,58 м, что не казалось недостижимым (в квалификации чех Витезслав Веселый первым же броском показал лучший результат сезона в мире — 88,34 м), однако никто не сумел улучшить результат Уолкотта. Веселый в финале метнул на 5 метров ближе, чем в квалификации, и остался на 4-м месте. Двукратный олимпийский чемпион Андреас Торкильдсен стал шестым, чемпион мира 2007 года и бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года Теро Питкямяки занял пятое место. Серебряный призёр Игр 2008 года Айнарс Коваль на этот раз не сумел отобраться в финал, так же как и чемпион мира 2011 года Маттиас Де Цордо.

Компанию Уолкотту на пьедестале составили метатели, также не входившие в число фаворитов — опытные Александр Пятница (27 лет) и Антти Руусканен (28 лет) никогда не были призёрами даже на чемпионатах Европы.

Уолкотт стал самым молодым в истории чемпионом в метании копья и всего лишь вторым метателем не из Европы, выигравшим олимпийское золото в этой дисциплине.

9 августа 2016 года решением МОК из-за положительной допинг-пробы украинский спротсмен Александр Пятница был лишён серебряной медали. 24 февраля 2017 года Антти Руусканен получил серебряную медаль в Финляндии. Витезслав Веселый получил бронзовую олимпийскую медаль 28 июня 2017 года в Остраве.

Рекорды 
До начала Олимпийских игр.

Медалисты

Квалификация 
Квалификация — 82,00 м (Q) или 12 лучших (q)

Финал

Примечания

Ссылки 
 Метание копья (мужчины) на летних Олимпийских играх 2012  
 Результаты легкоатлетической программы Олимпийских игр в Лондоне 

Метание копья на Олимпийских играх
Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012